Bupleurum rischawi är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicholas Michailovitj Albov. Bupleurum rischawi ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Harörter
rischawi